Christian Danner - um ex-automobilista alemão
Blythe Danner - uma atriz americana
Jacob Danner Paltrow - um cineasta americano

Desambiguação